Omar Santiago Molina (Cali, 24 de febrero de 1998) es un futbolista colombiano. Actualmente milita en el Deportivo Cali de posición de Centrocampista.

Clubes

Palmarés

Torneo Nacionales

Torneos Locales

Enlaces externos 
 Ficha en Deportivo Cali
Ficha en winsports
Ficha en fichajes
Ficha en soccerway

Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Personas de Cali